Esistono più comuni francesi con questo nome

Geay – Charente Marittima
Geay – Deux-Sèvres